Compositor - em inglês, composer

Softwares
Mozilla Composer
Netscape Composer
NoteWorthy Composer
Ou ainda:
KompoZer

Desambiguação